Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2011 прошёл в Перу с 16 января по 12 февраля 2011 года. Это 25-й по счёту турнир.

Турнир являлся отборочным к летним Олимпийским играм 2012. Две лучшие команды участвуют в Играх. Также четыре лучшие команды квалифицируются на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2011.

Чемпионат проходил в два групповых этапа. На первом 10 команд разделены на две группы по пять сборных и играют по матчу друг с другом. По три лучшие команды проходят во второй этап, в котором сборные снова играют по матчу друг с другом и таким образом выявляют призёров.

Соревнование 
 Время начала матчей указано местное (UTC-5).

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд
Футбол в Южной Америке в 2011 году